Mino Somenzi – giornalista italiano
 Vittorio Somenzi – filosofo e epistemologo italiano